Anthonie est un prénom masculin pouvant désigner:

Prénom
 (1747-1813), artiste hollandais
 (1646-après 1665), peintre hollandais
Anthonie Van Blockland (c. 1533-1583), peintre hollandais
Anthonie van Borssom (1630/31-1677), peintre et graveur néerlandais
Jan Anthonie Bruijn (né en 1958), homme politique néerlandais
Anthonie Jansz. van der Croos (1606/07-1662/63), peintre et poète hollandais
Anthonie van Dale (1638-1708), médecine et Mennonite hollandais
Anthonie van Diemen (1593-1645), gouverneur colonial hollandais
Anthonie de Lorme (c. 1610-1673), peintre des Pays-Bas espagnols
Anthonie Duyck (c. 1560-1629), grand-pensionnaire de Hollande
 (né en 1955), joueur sud-africain de cricket
 (né en 1985), joueur sud-africain de rugby
 (1621-1691), peintre hollandais
 (1693-1746), grand-pensionnaire de Hollande
Anthonie Heinsius (1641-1720), homme politique néerlandais
 (1877-1970), entomologiste sud-africain
 (1631-1673), peintre hollandais
Anthonie de Lorme (c. 1610-1673), peintre des Pays-Bas espagnols
Anthonie Rouwenhorst Mulder (1848-1901), ingénieur néerlandais
Anthonie Cornelis Oudemans (1858-1943), entomologiste néerlandais
Antonie Palamedesz (1601-1673), peintre néerlandais
Antoine II Schetz (1564-1640/41), militaire des Provinces-Unies
Anthonie Toon Verhoef (né en 1946), peintre et céramiste néerlandais
Anthonie Verstraelen (1594-1641), paysagiste hollandais
Anthonie Waldorp (1803-1866), peintre hollandais

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom néerlandais